Venera – nome proprio di persona italiano femminile
Venera – santa martire siciliana
Venera – località divisa tra i comuni di Cerea, Casaleone e Sanguinetto, in provincia di Verona.
Programma Venera – programma spaziale composto da 16 sonde sovietiche inviate tra il 1961 e il 1983 per l'esplorazione della superficie di Venere

Altri progetti